Флаг Михайловска
 Флаг Михайловска (Свердловская область)
 Флаг Михайловска (Ставропольский край)